Хаслах:

 Хаслах — город в Германии.
 Хаслах — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Хаслах — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Хаслах-на-Мюле — ярмарочная коммуна в Австрии.